Xihe kan syfta på följande orter i Kina:

Xihe, Fuxin, ett stadsdistrikt i Fuxin i Liaoning-provinsen;
Xihe, Longnan, ett härad i Gansu-provinsen.
Xihe (kinesisk mytologi) de Tio Solarnas moder
 Xihe (köpinghuvudort)
 Xihe (köping i Kina, Guangxi)
 Xihe (socken i Kina, Inre Mongoliet)
 Xihe (socken i Kina, Hunan)
 Xihe (socken i Kina, Shanxi)
 Xihe (köping i Kina, Heilongjiang)
 Xihe (ort i Kina, Jiangsu Sheng, lat 33,43, long 119,30)
 Xihe (sockenhuvudort i Kina, Guizhou Sheng, lat 28,15, long 107,53)
 Xihe (köpinghuvudort i Kina, Hubei Sheng, lat 31,01, long 114,01)
 Xihe (köpinghuvudort i Kina, Chongqing Shi, lat 29,57, long 105,92)

WP:Projekt Kina